Iwan Semenowicz Sapieha (? - 1517), staroste de Braslaw (1502), chancelier d'Hélène de Moscou, voïvode de Witebsk (1511) et de Podlasie (1513)
 Iwan Sapieha (? - 1533), petit-fils de Semen Sopiha
 Iwan Bohdanowicz Sapieha (? - 1546), voïvode de Vitebsk (1517-1541) et Podlachie (1529-1541), staroste de Drohiczyn
 Iwan (Janusz, Januchno, Iwachno) Sapieha (? - 1529/1531)
 Iwan Sapieha (? - 1565)
 Iwan Fedorowicz Sapieha (? - 1561), fils de Fiodor, petit-fils de Bohdan Semenowicz Sapieha
 Iwan Sapieha (? - 1580), fils d'Iwan Bohdanowicz Sapieha, petit-fils de Bohdan Semenowicz Sapieha, père de Lew Sapieha et Andrzej Sapieha